Dinglreit ist der Ortsname von

 Dinglreit (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Dinglreit (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern